Plusieurs établissements scolaires francophones s'appellent lycée Sainte-Marie ou portent un nom proche :

Lycée Sainte-Marie 
 Lycée Sainte-Marie, à Abidjan, en Côte d'Ivoire;
 Lycée Sainte-Marie Grand Lebrun, à Bordeaux, France ;
 Lycée Sainte-Marie, à Cholet, en Maine-et-Loire, France ;
 Lycée Fénelon Sainte-Marie, à Paris ;
 Lycée Sainte-Marie-Madeleine (Poznań), en Pologne.

Autres appellations 
 Centre scolaire Sainte-Marie La Sagesse, à Schaerbeek, Belgique ;
 Cours Sainte-Marie de Hann, à Dakar, Sénégal ;
 Institution Sainte-Marie (Antony), à Antony (Hauts-de-Seine), France ;
 Sainte-Marie Lyon, France ;
 Sainte-Marie de Neuilly, en France.

Voir aussi